Příjmení Bakker nosí více významných osobností:

 Erik Bakker (* 1990) – nizozemský fotbalový záložník
 Mitchel Bakker (* 2000) – nizozemský profesionální fotbalista
 Robert T. Bakker (* 1945) – americký paleontolog a popularizátor přírodních věd

Externí odkazy